Germaniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Germanium und Sauerstoff:

Germanium(II)-oxid, GeO
Germanium(IV)-oxid, GeO2 (stabiler)